Mello puede referirse a:

 Mello, personaje de ficción del manga Death Note.
 El nombre común de la planta Corylus avellana.
 Mello, comuna francesa en el departamento de Oise.
 Mello, localidad italiana en la provincia de Sondrio.